Wijngaardberg (natuurgebied), een natuurgebied in de Belgische gemeente Rotselaar
 Wijngaardberg (getuigenheuvel), een heuvel bij Wezemaal in de Belgische gemeente Rotselaar
 Wijngaardsberg (Meerssen), een heuvel bij Ulestraten in de Nederlandse gemeente Meerssen
 Riesenberg of Wijngaardsberg, een heuvel bij Gronsveld in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten